Kent Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

  du comté de Warren dans l'Indiana.
 Kent Township du comté de Stephenson dans l'Illinois.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships